Coraciimorphae — клада птахів, що включає ряд чепігоподібних (Coliiformes) та підкладу Eucavitaves, яка включає дятлоподібних, сиворакшоподібних та трогоноподібних. Клада створена у 1990 році Сіблі та Алквістом на основі генетичних досліджень (метод ДНК-ДНК гібридизація).

Філогенія 
Філогенічна кладограма за Сіблі та Алквістом:

Примітки 

Птахи